Imię i nazwisko Andrzej Jagielski nosili lub noszą m.in.:
 Andrzej Jagielski (1925-2004) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 Andrzej Jagielski (ur. 1949) – polski bokser, reprezentant kraju